Dilem (Gondang)
 Dilem (Kemiri)
 Dilem (Kepanjen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing